Outeiro das Matas é uma localidade, situada na freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, em Portugal Continental.

Aldeias do concelho de Ourém